Tom Jennings – uno dei creatori del primo nucleo di FidoNet.
Tom Jennings – il fondatore della Vox.
 Tom Jennings – attore statunitense